Areias peut désigner :

Toponymes

Areias, municipalité située dans l'État de São Paulo ;
Areias, quartier de la municipalité de São José, située dans l'État de Santa Catarina.

Areias, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
Areias, paroisse civile de la municipalité de Ferreira do Zêzere, située dans le district de Santarém ;
Areias, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto ;
São João de Areias, paroisse civile de la municipalité de Santa Comba Dão, située dans le district de Viseu.

Homonymie de toponyme